Le Champions Chess Tour peut désigner :
 le Champions Chess Tour 2021 ;
 le Champions Chess Tour 2022 ;
 le Champions Chess Tour 2023.

Voir aussi 
 le Magnus Carlsen Tour (en 2020)